Miejscowości w USA:
 North Hampton – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 North Hampton – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Clark
Gminy w USA:
 North Hampton (ang. North Hampton Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham